Коминтерн — посёлок в Волчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Коминтерновского сельсовета.

История 
Посёлок Коминтерн основан в 1929 г.

Население

Инфраструктура 
В поселке имеются: средняя общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, библиотека, ФАП, отделение почтамта ОСП УФПС Алтайского края, подразделение Волчихинского РЭС Филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго», пожарная часть № 11 УГОЧС и ПБ в Алтайском крае, ЭТУС, 2 магазина, КФХ «Горбов».

Примечания 

Населённые пункты Волчихинского района